W Polsce
 Gracze – osada w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Gracze – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin

 Gracze – dawna gmina
 Gracze – gromada

Miejscowość na Białorusi
 Gracze – dawny folwark. Obecnie część Tyszkowszczyzny w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.

 Kino
 Gracze – francuski film z 1950 w reżyserii Claude’a Barmy
 Gracze – amerykański film z 1979 w reżyserii Anthony’ego Harveya
 Gracze – polski film sensacyjny z 1995 w reżyserii Ryszarda Bugajskiego
 Gracze – francuski film z 2018 w reżyserii Marie Monge
 Gracze – amerykański serial telewizyjny z 2015